Mistrovství světa ve florbale mužů do 19 let 2011 bylo 6. ročníkem mistrovství světa juniorů. Konalo se v podruhé v Německu (poprvé MS 2001).

Finsko vyhrálo ve finále nad Švédskem 4:3. Švýcarsko vyhrálo bronz po vítězství nad Českem.

Skupiny

Skupina A

Skupina B

Play off

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

Finále

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale do 19 let

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v roce 2011
Florbal v Německu
Sportovní události v Německu